Marilène ou 'Marylène, est un prénom féminin, forme contractée de Marie-Hélène ou de Marie-Madeleine.

Les Marylène sont fêtées principalement le 15 août (fête des Marie) ou le 22 juillet (fête des Marie-Madeleine) et localement le 26 juin, le 18 août (fête des Hélène) ou le 26 août.

Variantes linguistiques 
 en grec : Μαριλένα (Mariléna)
 en néerlandais : Marilene (sans accent)

Personnalités portant ce prénom 
 Marilène Gill, auteur publiée aux Herbes Rouges.
 Marilène Raiola, traductrice de plusieurs ouvrages de Giorgio Agamben.
 Marilène Pomerleau, actrice jouant le rôle de Amina Beaulieu dans le feuilleton télévisé québécois Le Clan Beaulieu.
 Marilène Clément (1920-1987), romancière.
 Marilene van den Broek, épouse de Maurits d'Orange-Nassau, Van Vollenhoven, prince d'Orange-Nassau, membre (jusqu'à l'avènement du roi Willem-Alexander) de la famille royale néerlandaise.

Arts

Marylène ou Ma-ry-lène (1975), adaptation française par le groupe Martin Circus de la chanson  américaine Barbara Ann.

Références

Voir aussi 

Prénom féminin